Mikołaj Fryderyk Seweryn Grundtvig – pisarz i poeta duński
 Grundtvig – część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme dotycząca kształcenia dorosłych